Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Laurent-l’Abbaye – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Laurent – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Laurent – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Laurent – kanadyjskie miasto w regionie Quebec
 Saint-Laurent - dzielnica Montrealu
 Saint-Laurent – stacja metra w Montrealu